Čiflak (Orahovac)
 Čiflak (Vitina)